Первая хорватская футбольная лига 2000/2001 годов () — 10-й сезон чемпионата Хорватии по футболу. Он начался 30 июля 2000 года и закончился 27 мая 2001 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Хорватии на rsssf.com

2000/2001
Хорватия
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2000 году
Спорт в Хорватии в 2001 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001